Flavije Orest, glavni zapovjednik vojske Zapadnog Rimskog Carstva 475. – 476. godine i otac cara Romul Augustula.
 Orest (mitologija), u grčkoj mitologiji, Agamemnonov i Klitemnestrin sin, Elektrin brat.